Calavera es el conjunto de huesos que forman la cabeza, hace referencia a varios artículos:

Biología 
 Nombre vulgar de la planta Cuphea procumbens
 Mariposa calavera, nombre vulgar de la especie Acherontia atropos;

Lugares en Estados Unidos

California
 Calavera Hills y Calavera Lake, en Carlsbad (California)
Condado de Calaveras
Lago Calaveras
Calaveras Valley
 Parque estatal Calaveras Big Trees
 Rancho Calaveras

Texas
 Lago Calaveras (Texas)

Personajes ficticios 
 Calavera, uno de los protagonistas de la serie americana Las Macabras Aventuras de Billy y Mandy
Calaveras, personaje de las series de manga y anime Sailor Moon.

Música
Trío Calaveras, grupo de música de México del siglo XX.
Calavera (álbum), de la banda chilena Fiskales Ad-Hok.

Además 
 Calaveras se llaman a los versos irónicos o cómicos a manera de epitafios que se escriben en México el día de Muertos (2 de noviembre).
 En El Salvador se llama calavera a un tipo de enchufe eléctrico cuadrado.
 Calavera (automóvil) o mica, placa de plástico que cubre los focos de un automóvil;
Calavera de alfeñique, dulce mexicano;
Calaverita; mineral.
Calavera CF; equipo de fútbol de Sevilla, Andalucía.